Ženská dvouhra US Open 2022 probíhala v závěru srpna a první polovině září 2022. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo sto dvacet osm hráček. V kvalifikaci si účast zajistilo sedmnáct z nich včetně jedné šťastné poražené. 

Obhájkyní titulu byla britská světová jedenáctka Emma Raducanuová, kterou na úvod vyřadila Francouzka Alizé Cornetová.

Vítězkou se stala Iga Świąteková, která po dvou triumfech na French Open získala třetí grandslam, ve 21 letech jako nejmladší trojnásobná grandslamová šampionka od 20leté Šarapovové v roce 2008. Ve Flushing Meadows postoupila do finále jako druhý polský tenista, po Jadwize Jędrzejowské z roku 1937, a stala se vůbec prvním polským vítězem jakékoli soutěže dospělých. V otevřené éře US Open vyhrála jako dvacátá sedmá tenistka a první světová jednička od triumfu Sereny Williamsové v roce 2014.

Průběh turnaje

Úvodní fáze 

Dvě hráčky z první světové desítky opustily turnaj v prvním kole. Vítězka torontské generálky a světová sedmička Simona Halepová odešla poražena od 20leté ukrajinské kvalifikantky debutující v hlavní části majoru Dariji Snigurové, zatímco devátá hráčka světa Darja Kasatkinová, která během srpna ovládla Silicon Valley Classic a Championnats Banque Nationale de Granby, nestačila na Harriet Dartovou, pro kterou to byla první výhra nad takto vysoce postavenou tenistkou.

Již v prvním kole skončila obhájkyně vítězství Emma Raducanuová, kterou na úvod vyřadila Francouzka Alizé Cornetová ze čtvrté desítky. Britka se stala třetí obhájkyní vyřazenou již v úvodním kole po Kuzněcovové v roce 2005 a Kerberové v roce 2017. Ztráta 2030 bodů znamenala žebříčkový pád z jedenácté až na osmdesátou třetí příčku světové klasifikace. Cornetová tak na druhém majoru v řadě, po Wimbledonu, ukončila účast jedné z úřadujících grandslamových šampionek v soutěži. Současně překonala historický rekord 62 grandslamových účastí bez přerušení, který sdílela od července s Japonkou Ai Sugijamovou. V hlavní soutěži turnajů velké čtyřky ani jednou nechyběla od Australian Open 2007.

Nejdelší zápas ročníku odehrály Lauren Davisová s Luciou Bronzettiovou v prvním kole. Davisová postoupila po skreči soupeřky v závěru třetí sady. Utkání trvalo 3 hodiny a 12 minut. Hranici tří hodin překonaly celkem čtyři duely.  

Kazachstánka Jelena Rybakinová se stala první úřadující wimbledonskou šampionkou od Petry Kvitové v roce 2011, která vypadla již v úvodním kole, když podlehla francouzské kvalifikantce Claře Burelové. Až ve čtvrtém vzájemném duelu porazila Američanka Danielle Collinsová dvojnásobnou šampionku z Flushing Meadows Naomi Ósakaovou a získala s ní první sety. Ósakaová tak při sedmé newyorské účasti poprvé nepostoupila minimálně do třetího kola a poprvé od sezóny 2017 nezískala grandslamový titul. Prohra Belgičanky Elise Mertensové znamenala konec osmnácti účastí alespoň ve třetím kole na grandslamu v řadě, když naposledy v této fázi turnaje chyběla na US Open 2017. Svůj poslední zápas v kariéře odehrála bývalá světová devítka Němka Andrea Petkovicová, která prohrála s třináctou nasazenou Belindou Bencicovou.

Ve druhém kole skončily druhá, třetí i čtvrtá nasazená. Estonka Anett Kontaveitová nestačila na Serenu Williamsovou, která se stala první hráčkou starší 40 let, jež porazila členku první světové trojky. Udržela tím kariérní neporazitelnost v prvních dvou kolech newyorského majoru, znamenající rekordní zápasovou bilanci 42–0. Řecká obhájkyně semifinálové účasti Maria Sakkariová nezvládla koncovky druhého a třetí setu s Wang Si-jü a španělská světová čtyřka Paula Badosová v rodném New Yorku ani na čtvrtý pokus nedosáhla na účast ve třetím kole, když ji přehrála Petra Martićová. Chorvatka tak posedmé v kariéře přehrála členku světové desítky. Na prahu vyřazení se ocitla i turnajová šestka Aryna Sabalenková, která proti Kaie Kanepiové prohrávala již 2–6 a 1–5 a čelila dvěma mečbolům. I přes horší poměr nevynucených chyb a vítězných úderů Estonku porazila a oplatila jí těsnou porážku z lednového Australian Open. Posedmé v kariéře Běloruska vyhrála zápas WTA, v němž čelila mečbolu. Rovněž Švýcarka Belinda Bencicová otočila průběh, když Rumunka Sorana Cîrsteaová nevyužila po zisku úvodní sady vedení 5–3 ve druhé. Španělka Garbiñe Muguruzaová vyřadila ve druhém kole 17letou grandslamovou debutantku Lindu Fruhvirtovou, čímž vyhrála dva zápasy v řadě poprvé od únorového Qatar Open 2022. 

Poprvé v historii grandslamu postoupily do třetího kola čtyři Číňanky, čímž překonaly zastoupení tří krajanek v této fázi Wimbledonu 2006. V probíhající sezóně se do třetího kola všech čtyř majorů probojovaly jen tři tenistky. Poprvé v kariéře toho dosáhly Alizé Cornetová s Jessicou Pegulaovou, podruhé pak Iga Świąteková.

Ve třetím kole se utkaly dvě dvojnásobné grandslamové vítězky – desátá hráčka světa Garbiñe Muguruzaová a jednadvacátá Petra Kvitová. Španělka v rozhodujícím setu vedla již 5–2 a později za stavu 6–5 měla při podání Kvitové dva mečboly, Češka nakonec ovládla zkrácenou hru hranou do deseti bodů, když za stavu 11:10 využila svůj čtvrtý mečbol. Vzájemnou bilanci tak navýšila již na 6–1 a potřetí v probíhající sezóně zvítězila v utkání, v němž čelila mečbolu. Na grandslamu porazila takto vysoce postavenou hráčku poprvé od US Open 2017, kdy taktéž porazila tehdy světovou trojku Muguruzaovou.

Ohlášený konec kariéry Sereny Williamsové 

Již během srpnového National Bank Open skrze časopis Vogue Serena Williamsová oznámila záměr ukončit profesionální kariéru, kterou zahájila v říjnu 1995. 40letá Američanka ve Flushing Meadows startovala po jednadvacáté, když se poprvé představila v roce 1998 a se šesti trofejemi na něm sdílela rekord otevřené éry s Evertovou. Usilovala tak o vyrovnání historického rekordu Margaret Courtové v počtu 24 grandslamových titulů z dvouhry. V prvním kole porazila Danku Kovinićovou, čímž ve 25. sezóně v řadě dokázala vyhrála alespoň jeden zápas na turnajích granslamu. Ve druhém kole přehrála světovou dvojku Anett Kontaveitovou, čímž se stala první hráčkou starší 40 let, jež porazila členku první světové trojky. Udržela tím kariérní neporazitelnost v prvních dvou kolech newyorského majoru, znamenající rekordní zápasovou bilanci 42–0. Ve třetím kole ji však vyřadila Australanka Ajla Tomljanovićová.

Všechny zápasy Williamsové byly zařazeny na hlavní dvorec Arthur Ashe Stadium na večerní zápasy, na kterých nechyběly americké i světové celebrity. Televizní stanice ESPN následně uvedla, že zaznamenala rekordní sledovanost v časech utkání Williamsové.

Navzdory záměru ukončit kariéru však v říjnu 2022 uvedla, že „ještě neskončila“ a šance na její návrat jsou vysoké.

Finálové fáze 
Tunisanka Ons Džabúrová, která porazila Tomljanovićovou, postoupila jako vůbec první Afričanka mezi poslední čtyřku na US Open, když překonala bývalé jihoafrické čtvrtfinalistky Marynu Godwinovou a Amandu Coetzerovou.

Francouzka Caroline Garciaová výhrou nad Coco Gauffovou postoupila poprvé do semifinále na grandslamovém turnaji, čímž vylepšila své dosavadní maximum z French Open 2017. US Open se tak stalo 17. z poslední 18 majorů, kde alespoň jedna semifinalistka v této fázi debutovala. V New Yorku se tak naposledy nestalo v roce 2017. Přerušila také čekání na účast francouzské reprezentantky v boji o grandslamové finále, které trvalo od Wimbledonu 2013 a na US Open dokonce od roku 2006. Gauffová si i přes prohru účastí ve čtvrtfinále zajistila premiérový posun do první světové desítky, v níž byla nejmladší členkou. V 18 letech se stala nejmladší takto vysoko postavenou tenistkou od tehdy 17leté Nicole Vaidišové v roce 2006.

Ons Džabúrová v semifinále za 96 minut zastavila 13zápasovou šňůru výher Garciaové, když využila všechny čtyři brejkbolové šance a samá Francouzce žádnou nenabídla. Po Wimbledonu tak postoupila do svého druhé finále grandslamu v řadě. Poslední hráčkou, která předtím dokázala postoupit do finálových soubojů ve Wimlbeodnu a na US Open v jedné sezóně, byla v roce 2019 Serena Williamsová. Druhou finalistkou se stala světová jednička Iga Świąteková, která proti Sabalenkové ziskem čtyř gamů v řadě otočila průběh rozhodující třetího setu, ve kterém prohrávala 2–4. Bělorusku porazila v probíhající sezóně počtvrté a postoupila do svého třetí finále majoru, druhého v roce 2022 a prvního mimo French Open.

Finále: Třetí grandslamový titul pro Świątekovou 
{|class="wikitable" border="1" style="font-size: 85%; align:center; width:36%; float:right; clear:right; white-space:nowrap;"
|-
!colspan="3" style="background:#EEE9E9;"|Statistiky finále
|- style="text-align:center;"
! width=100px style="background:#EEE9E9;"| Świąteková
! width=190px style="background:#EEE9E9;" |
! width=100px style="background:#EEE9E9;" | Džabúrová
|-style="text-align:center;"
| 1
! style="background:#EEE9E9;" | esa
| 0
|-style="text-align:center;"
| 2! style="background:#EEE9E9;" |dvojchyby
| 4
|-style="text-align:center;"
| 57/72
! style="background:#EEE9E9;" | 1. podání do dvorce
|  47/75
|-style="text-align:center;"
|  33/57
! style="background:#EEE9E9;" | úspěšnost 1. podání 
|  25/47
|-style="text-align:center;"
|  7/15
! style="background:#EEE9E9;" | úspěšnost 2. podání 
|  9/28
|-style="text-align:center;"
| 19
! style="background:#EEE9E9;" |vítězné míče
| 14
|-style="text-align:center;"
| 30
! style="background:#EEE9E9;" |nevynucené chyby
| 33
|-style="text-align:center;"
| 5/12
! style="background:#EEE9E9;" | brejkboly
| 3/9
|-style="text-align:center;"
| 11/16
! style="background:#EEE9E9;" | hra na síti
| 7/15
|-style="text-align:center;"
| 81/147
! style="background:#EEE9E9;" |získané body
| 66/147
|-style="text-align:center;"
|colspan=3 | délka utkání 1.51 hodiny'|} 
Ve finále se utkaly dvě nejlepší tenistky sezóny podle žebříčku WTA Race'', Polka Iga Świąteková a Tunisanka Ons Džabúrová jako první Afričanka v závěrečné fázi newyorského majoru. Jednalo se o první přímý souboj o grandslamový titul dvou hráček z elitní světové desítky od Wimbledonu 2019. Na US Open se tak stalo po devíti letech. Do finále vstupovaly s vyrovnanou vzájemnou bilancí 2:2. V probíhající sezóně se utkaly jednou, když Polka zvítězila ve finále antukového Rome Masters.

Do utkání, hraného na největším kurtu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové od 16:00 newyorského času, vstoupila lépe Polka, která hned na prolomila podání soupeřky za 31 minut získala první set. Vedením 3–0 vstoupila i do druhého dějství, Džabúrová ale dokázala vyrovnat a vypracovat si šance na vedení. Ty však nevyužila a za při svém podání musela odvracet mečbol. Druhé dějství nakonec rozhodovala zkrácená hra, v níž si Tunisanka vypracovala těsné vedení 5:4, na svém podání ale náskok nepotvrdila a prohrála. Polka tak podesáté v řadě porazila členku elitní světové desítky a podesáté za sebou zvládla i finále na túře WTA.

Świąteková tak získala po triumfech na French Open v letech 2020 a 2022 svůj třetí grandslamový triumf. Díky tomu se stala v 21 letech nejmladší tenistkou se třemi grandslamovými tituly od 20leté Marie Šarapovové v roce 2008, a teprve devátou hráčkou v open éře, která to dokázala před dovršením 22. roku života. Druhým vítězství na majoru v probíhající sezóně se stala první hráčkou od Kerberové v roce 2016, jež získala v jednom kalendářním roce alespoň dva tituly na majorech. Double z Paříže a New Yorku předtím v jedné sezóně zaznamenala Serena Williamsová v roce 2013. Na okruhu WTA Tour vybojovala jubilejní desátý kariérní titul.

V novém vydání žebříčku WTA si světová jednička upevnila čistým ziskem 1 760 bodů pozici v čele a poprvé překročila hranici 10 000 bodů. Džabúrová se v prvním zářijovém vydání vydání klasifikace vrátila na kariérní maximum 2. místa, když přeskočila Kontaveitovou, ovšem v méně než polovičním počtem bodů, než měla Polka.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

ženská dvouhra